Гриндејл има више значења:
 Гриндејл (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Гриндејл (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Гриндејл (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури